

Patronyme 

 Aleksander Wat (1900-1967), écrivain polonais.
 Pierre Wat (1965-), est un historien de l'art, critique d'art et professeur d'université français, né à Paris.

Multimédia 
 WAT, l'éditeur de la chaîne de télévision Wbpm
 Wat TV, la plate-forme d'hébergement dédiée à la compilation et au partage de playlists audiovisuelles
 WATCAST, la partie télévisuelle de la plate-forme Wat TV

Musique 
 , un duo pop japonais
 WAT, un album de 2003 du groupe slovène Laibach

Autres 
 Wat, un plat commun en Éthiopie et en Érythrée
 Wat, un temple-monastère au Cambodge, au Laos ou en Thaïlande
 WAT ou West Africa Time (en français, heure d'Afrique occidentale)
 WAT, un club de football en Algérie
 Wat, un village du Cameroun
 Wat, une contraction de what (« quoi » en anglais), un mème représentant l’incompréhension

Voir aussi 
 
 Waat